Мастика — смола мастикового дерева.
 Мастика — паста, замазка, використовувана в будівництві для герметизації.
 Мастика (напій) — міцний алкогольний напій із додаванням смоли мастикового дерева.
 Мастика (кулінарія) — декоративний їстівний матеріал для прикрашання кондитерських виробів.

Посилання